Asilomar State Beach, een staatspark en strand in de Amerikaanse staat Californië
 Asilomar Conference Grounds, een conventiecentrum en resort aan de Asilomar State Beach